Woonoord Schattenberg, woonoord voor gedemobiliseerde KNIL-militairen van Zuid-Molukse afkomst
 Boerderij de Schattenberg, kampboerderij Westerbork
 grafheuvel Schattenberg
 Schattenberg (Allgäuer Alpen), berg in Duitsland
 Schattenbergschans, een skischans